Termín modul má více významů.

 Hlavní významy
 Základní stavební prvek, ze kterého je složen modulární systém, nebo základní hodnota, kterým je v rámci tohoto systému měřena určitá veličina.
 Dále již nedělitelná míra nebo jednotka určující kompozici složitějšího systému.
 Veličina pro koordinaci rozměrů jednotlivých prvků v určitém procesu (např. sériová výroba).

 Význam v jednotlivých vědních oborech
 astronautika, vesmír: modul ATV, lunární modul, víceúčelový logistický modul, moduly ISS, moduly programu Constellation
 fyzika: modul průtoku, modul pružnosti (v tahu, modul objemové pružnosti, Youngův modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku), průřezový modul
 chemie: modul jako poměr oxidů (viz Cement)
 matematika: modul (matematika) jako algebraická struktura
 medicína, zdravotnictví: zdravotnický modul
 paleografie: modul písma (poměr výšky a šířky písmen)
 strojírenství, mechanika: modul ozubeného kola
 výpočetní technika: překryvný modul, softwarový modul, modul monolitického jádra, hudební modul (viz Tracker)
 stavebnictví: modul je dohodnutá rozměrová jednotka koordinující vztah rozměrů objektu a stavebních prvků. (modulová koordinace, modulární výstavba, modulární architektura)

Související články 
 Modularita
 Modulární programování
 Modulo
 Modulace
 Atomicita

podobné
 model
 mogul
 Modula – programovací jazyk

Externí odkazy